Frederick Stanley, Fred Stanley
 Frederick Trent Stanley (1802–1883) – amerykański przemysłowiec
 Frederick Stanley (1841–1908) – brytyjski polityk, minister wojny, gubernator generalny Kanady, fundator Pucharu Stanleya
 Fred Stanley (1888–1957) – australijski polityk
 Frederick Stanley (1923–1993) – nowozelandzki krykiecista
 Fred Stanley (ur. 1947) – amerykański baseballista